Příjmení Reinhardt (Ženská podoba: Reinhardtová) má mnoho významných osobností:

Varianty 
 Reinhard (ca. 1402), Reinhart
 Rainhard, Rainhardt, Rainhart
 Reinherd, Reinherdus (ca. 793)
 Reginhard, Reginhardus (ca. 834)
 Reinhardi (ca.1269)
 Reinard, Reinert
 Reinward

 Rinaudo
 Ve středověku také Rainald, 
 Reinke, Reineke, Reinecke, Renke, Reinl, Reindl
 starofrancouzština: Renart, Renard (takže "liška")
 Ženské formy: Reinharda, Reinharde, Reinhardine, Renske

Seznam lidí 
 Dagmar Hochová-Reinhardtová (1926, Praha – 2012, Praha), česká dokumentární, portrétní a reportážní fotografka
 Jean «Django» Reinhardt (1910, Liberchies – 1953, Samois/Seine), belgický jazzový kytarista
 Larry «Rhino» Reinhardt (1948, Florida – 2012), americký rockový kytarista
 Max Reinhardt, rodným jménem Maximilian Goldmann (1873, Baden/Wien – 1943, New York), rakouský režisér
 Richie Ramone, rodným jménem Richard Reinhardt (* 1957, Passaic), americký bubeník

Související články 
 Operace Reinhard (Reinhardt, )

Mužská jména germánského původu
Mužská jména
Mužská jména německého původu
Německá příjmení